Петраш Анна Олегівна (* 1973) — українська акторка та співачка. Заслужена артистка України.
 Петраш Богдан Осипович (* 1955) — український педагог, музикант, краєзнавець.
 Петраш Георгій Осипович (1901—1985) — чернігівський краєзнавець, художник.
 Петраш Михайло Карлович «Явір» (1922—1946) — український військовий діяч, поручник Української повстанської армії, командир сотні «Стріла», лицар Бронзового Хреста Заслуги.
 Мартін Петраш (* 1979) — словацький футболіст, захисник «Чезена» та національної збірної Словаччини.
 Ніколо Петраш (* 1974) — український композитор та співак, автор багатьох відомих пісень українською та російською мовами.
 Петраш Терезія Йосипівна (* 1951) — депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.